Rauch poate fi:

 Christian Daniel Rauch, sculptor german
 Rauch Fruchtsäfte, companie producătoare de băuturi răcoritoare din Austria